Les élections législatives saint-marinaises de 1988 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité sortante formée des démocrates-chrétiens et des communistes est reconduite, avec 45 sièges. Le Parti communiste décide pourtant de siéger dans l'opposition en . Les démocrates-chrétiens s'allient alors aux socialistes.

Liens 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1988
1988 à Saint-Marin
Politique en mai 1988